Ewald von Kleist est un nom allemand porté, entre autres, par les personnes suivantes :
 Ewald Georg von Kleist (1700–1748), co-inventeur de la bouteille de Leyde
 Ewald Christian von Kleist (1715–1759), poète et soldat allemand
 Ewald von Kleist (1825–1877), homme politique prussien
 Ewald von Kleist (1881–1954), militaire allemand
 Comte Ewald von Kleist-Schmenzin (1890–1945), conspirateur de la tentative du 20 juillet d'assassiner Adolf Hitler
 Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin (1922-2013), fils du précédent et également conspirateur de cet attentat à la bombe

Voir aussi